Liner ist der Familienname folgender Personen:

Liner () steht für:
 Liner (Prothese), die innere Auskleidung einer Prothese
 Liner (Textilie), aus Amerika stammende durchsichtige Damen-Wäschestücke
 Liner, ein Insert-Material der Textilherstellung
 für die Gasdichtheit essentielle, innenliegende Schicht einer Faserverbund-Hochdruckgasflasche
 Innenhüllen, für Seecontainer, die für Sauberkeit, thermische Isolierung und Dichtheit sorgen

LINER steht für:
 Low-ionization nuclear emission-line region, eine Art von Galaxienkern

Abkürzung